Kurudere (Turkije), een dorp in de provincie Afyonkarahisar in centraal Turkije
Kurudere (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp